Biesalski ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Konrad Biesalski (* 1949), deutscher Ernährungsmediziner
 Konrad Biesalski (1868–1930), deutscher Orthopäde
 Kurt Biesalski (1935–2022), deutscher Autor